Lidský terč může být:
 Lidský terč (film) – americký film z roku 1993
 Lidský terč (seriál) – americký seriál z let 2010–2011